Атарган — топоним в России:

 Атарган — полуостров в Охотском море, в Ольской лагуне (также кошка Этыргэн).
 Атарган — бывший посёлок в Ольском районе Магаданской области.
 Атарган — древнее поселение коряков на побережье Охотского моря.
 Атарган — река в Магаданской области.